Шенанго:

 Шенанго — река на западе штата Пенсильвания и не небольшом участке на северо-востоке штата Огайо, США.
 Шенанго — округ штата Нью-Йорк, США.